Михаил Георгиевич Аксаков:
 Аксаков, Михаил Георгиевич (1903—1938) — один из первых военных лётчиков Красной армии.
 Аксаков, Михаил Георгиевич (1912—1974) — советский писатель, драматург, переводчик, член СП СССР.